Estland
 Kalina (Alutaguse), een plaats in de Estlandse gemeente Alutaguse, provincie Ida-Virumaa

Polen 
 Kalina (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Braniewski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Kalina (powiat Gnieźnieński), een plaats in het Poolse district Gnieźnieński, woiwodschap Groot-Polen
 Kalina (powiat Koniński), een plaats in het Poolse district Koniński, woiwodschap Groot-Polen
 Kalina (Mazovië), een plaats in het Poolse district Grójecki, woiwodschap Mazovië
 Kalina (Silezië), een plaats in het Poolse district Lubliniecki, woiwodschap Silezië
 Kalina (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Świdwiński, woiwodschap West-Pommeren

Verenigde Staten
 Kalina (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië

Zie ook
 Lada Kalina, een model van het Russische automerk Lada
 Kaliña, ook wel Karaïben een inheems volk in Suriname